Кубок Греции () — ежегодный кубковый турнир среди мужских команд по баскетболу. Его организацией занимается Греческая федерация баскетбола.

История и формат 
Первый розыгрыш турнира состоялся в сезоне 1975/76. В сезонах с 1994/95 по 2003/04 использовался формат Финала четырёх. В соревновании принимают участие 46 команд: 14 команд из сильнейшей греческой лиги А1; 16 команд из лиги А2; 16 команд из лиги В.

Лучшие 6 клубов из предыдущего сезона лиги А1 автоматически попадают в четвертьфинал, в то время как оставшийся 40 команд играют в предварительных раундах за 2 путевки в восьмерки сильнейших. Четвертьфинал и финал состоят из одной игры, а полуфинал проводится из двух матчей.

Финалы

Титулы по клубам

Финал четырёх (1994—2004) 
В сезонах с 1994/95 по 2003/04 использовался формат Финала четырёх.

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Греции

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Греческой лиги 
 Official Официальный сайт Греческой федерации баскетбола * Все события Кубка Греции Официальный сайт Греческой федерации баскетбола
 Euroleague.net страница Греческой лиги 
 Basketblog.gr 
 Greekhoopz.com 

Соревнования по баскетболу в Греции
Национальные баскетбольные соревнования